Skupina 2 může znamenat:

 2. skupina prvků – kovy alkalických zemin
 Skupina 2 (motorsport) (A2) – historická skupina automobilů v kategorizaci FIA, v roce 1982 nahrazena skupinou A